Никола́й Тито́в:
 Титов, Николай Алексеевич (1800—1875) — русский композитор, автор популярных романсов.
 Титов, Николай Васильевич (1925—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Титов, Николай Елисеевич (1845—1918?) — главный инспектор кораблестроения, инженер-вице-адмирал.
 Титов, Николай Иванович (1888—1944) — генерал-майор.
 Титов, Николай Ильич (1906—1960) — русский советский поэт, переводчик, журналист.
 Титов, Николай Михайлович (1907—1990) — Герой Советского Союза.
 Титов, Николай Петрович (1908—1989) — командир 12-го гвардейского стрелкового полка 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта.
 
  Примечания